Machteinstein bezeichnet:

 Machtenstein (Schwabhausen), Ortsteil der Gemeinde Schwabhausen, Landkreis Dachau, Bayern
 Machtenstein (Meteorit), 2014 in Deutschland gefundener Meteorit